Sozius (lat. socius ‚Gefährte, Genosse, Teilnehmer‘, weiblich: Sozia) steht für:

 den Beifahrer sowie den Beifahrersitz auf einem Motorrad oder Motorroller
 den Teilhaber einer Praxis, Kanzlei oder Gesellschaft, siehe Sozietät
 umgangssprachlich einen Genossen

Siehe auch: